Polgár László (1930) Széchenyi-díjas biokémikus
Polgár László (1943) Alpár Ignác-díjas építész
Polgár László (1946) tanár, padagógus, sakkedző, menedzser, a Polgár lányok (Judit, Zsófia, Zsuzsa) édesapja
Polgár László (1947–2010) Kossuth-díjas operaénekes (basszus)
Polgár László (1967) kézilabdázó